Boulengerella är ett släkte av fiskar. Boulengerella ingår i familjen Ctenoluciidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Boulengerella